Това е списък на някои от крепостите в Република Македония.

Бележки 

 
Списъци за Северна Македония